Человеческая вошь () — вид насекомых из рода Pediculus.
 
Человеческая вошь имеет два морфотипа: головная вошь () и платяная или нательная вошь ( .
Название виду дал Карл Линней в 1735 году в работе «Система природы».

Нательные вши селятся в одежде и могут быть переносчиками болезней (таких, как тиф и «окопная лихорадка»). Головные вши селятся в волосах и не переносят указанных болезней. Кроме того, они отличаются формой (платяные более широкие, головные более вытянутые).

Хотя подвиды имеют морфологические отличия, они могут скрещиваться и давать потомство.

Лечение и профилактика

См. также 
 Вши — подотряд отряда пухоедовых.
 Головная вошь — морфотип человеческой вши.
 Платяная вошь — морфотип человеческой вши.
 Лобковая вошь — другой вид вши, паразитирующий на человеке.
 Педикулёз — завшивленность, паразитарное заболевание кожи и волос.

Примечания

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1758 году
Пухоеды и вши
Паразиты человека